Бо́ян Исаи́лович (; 25 марта 1980, Белград, СФРЮ) — сербский футболист, вратарь. Выступал в сборной Сербии.

Клубная карьера 
Боян Исаилович начал свою карьеру в белградской «Црвене Звезде». В 2001 году он перешёл в «Рад», откуда сразу же был отдан в аренду в «Срем», где провёл 17 матчей. После возвращения из аренды он не получил место в основном составе клуба, и играл нерегулярно, сыграв за два года только 21 матч. В 2005 году Боян перешёл в «Севойно», где стал основным вратарём команды. В 2007 году Исаилович подписал контракт с клубом «Чукарички», где в 2008 году стал лучшим вратарём в сербской лиге.

В зимнее трансферное окно сезона 2008/09 Боян Исаилович переходит в турецкий «Генчлербирлиги», а по окончании сезона возвращается в «Чукарички». Но из-за конкуренции в составе Боян решает уйти из сербского клуба.

Сербским вратарём интересовались такие клубы, как «Партизан» и «Спартак-Нальчик», предлагая более выгодные условия контракта. Но 6 января 2010 года Боян подписал трёхлетний контракт с польским «Заглембе» из Любина.

Международная карьера 
Боян Исаилович дебютировал в составе сборной Сербии 14 декабря 2008 года в товарищеском матче со сборной Польши. Исаилович защищал ворота сборной в первом тайме, а затем был заменён на Владимира Стойковича. Второй матч за сборную Исаилович провёл в апреле 2009 года со сборной Швеции, заменив на 37 минуте травмированного Владимира Дишленковича. Также Исаилович играл в отборочном матче чемпионата мира против сборной Северной Ирландии.

Исаилович был включён Радомиром Античем в состав сборной Сербии на чемпионат мира 2010.

Достижения

Личные 
 Лучший вратарь первой половины сезона в сербской лиге: 2008

Примечания

Ссылки 
 Личный сайт
 
 

Футболисты Сербии и Черногории
Футболисты Сербии
Игроки сборной Сербии по футболу
Игроки ФК «Рад»
Игроки ФК «Срем»
Игроки ФК «Севойно»
Игроки ФК «Чукарички»
Игроки ФК «Генчлербирлиги»
Игроки ФК «Заглембе» Любин